Тика Самптер (; род. 20 июня 1980) — американская фотомодель и актриса.

Биография 
Самптер родилась и выросла в Нью-Йорке и начала свою актёрскую карьеру в семнадцатилетнем возрасте, после нескольких лет работы фотомоделью.

В 2005 году Самптер получила роль Лейлы Уильямсон в дневной мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить». Она была регулярным актёром вплоть до июля 2010 года, а в январе 2011 года кратко вернулась в шоу в качестве приглашенной звезды. Она ушла из шоу после нескольких предложений на роли в прайм-тайм и кино. Вскоре она появилась в фильмах «Сколько у тебя?» и «Думай как мужчина», а также снялась вместе с Уитни Хьюстон в мюзикле «Спаркл».

На телевидении у Самптер была второстепенная роль в сериале «Сплетница» в 2011 году, а после в сериале «Игра». В 2013 году она начала играть ведущую роль Кэндис Янг в прайм-тайм мыльной опере Oprah Winfrey Network «Имущие и неимущие». Хотя сериал получил негативные отзывы, он нашел существенный рейтинговый успех, будучи самой успешной программой канала и топ-шоу по вторникам на кабельном телевидении.

У Тики есть дочь — Элла-Лорен (род.08.10.2016).

В 2014 году Самптер сыграла главную женскую роль в фильме «Совместная поездка» вместе с Ice Cube. Также в 2014 году она сыграла певицу Айвонн Фэйр в биографическом фильме «Джеймс Браун: Путь наверх». В следующем году она снялась с Куин Латифа, Мо’Ник и Ханди Александер в фильме HBO «Бесси». Позже она сыграла Мишель Обама в биографическом фильме «Саутсайд с тобой» о начале её отношений с Бараком Обамой.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Колледжа Мэримаунт Манхэттен
Киноактрисы США